Großflugzeug steht für:

 Großraumflugzeug, einen Typ von Verkehrsflugzeugen
 Großflugzeug als Kampfflugzeug, siehe Luftstreitkräfte (Deutsches Kaiserreich)#Groß- und Riesenflugzeuge (G- und R-Typen)

Siehe auch:
 Riesenflugzeug